Altweihergraben ist ein Gewässername in Bayern:

 Altweihergraben (Flinsbach), rechter Zufluss des Flinsbachs (zur Wieseth) nach der Schleifmühle, Gemeinde Burk, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Altweihergraben (Laubenzedeler Mühlbach), rechter Zufluss des Laubenzedeler Mühlbachs im Eichenberger Weiher bei Büchelberg, Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Altweihergraben (Perlbach), rechter Zufluss des Perlbachs (zum Regen) bei Hagenau, Markt Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Altweihergraben (Schwarzach), rechter Nebenstrang-Oberlauf der Schwarzach (zur Rednitz) bis Woffenbach, Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Altweiherbach
 Weihergraben